Nicolò ou Nicolo est un prénom et un nom de famille, qui signifie Nicolas en italien.

Un nicolo est un instrument à vent.

Prénom 
 toutes les pages commençant par Nicolò ou Nicolo
 Nicolas Isouard, dit Nicolò,  compositeur français de la fin du , début XIX.

 Nicolò dell'Abbate, peintre italien de la Renaissance tardive
 Nicolò de' Conti, explorateur italien

Patronyme 

 Raoul Georges Nicolo (1923-), ingénieur et inventeur français de Guadeloupe
 Arrêt Nicolo, arrêt du Conseil d'État français, rendu à la requête de  Raoul Georges Nicolo, reconnaissant la supériorité du droit international sur la loi française postérieure.
 Georges Édouard Nicolo (1993-), rappeur français

San Nicolò

Communes d'Italie 
 Centa San Nicolò
 Nughedu San Nicolò
 Ponte San Nicolò
 San Nicolò d'Arcidano
 San Nicolò di Comelico
 San Nicolò Gerrei

Églises d'Italie 
 Église San Nicolò dei Mendicoli
 Église San Nicolò al Lido

Voir aussi 

 

Prénom italien
Pseudonyme
Homonymie de toponyme